Sadiković bzw. eingedeutscht Sadikovic ist der Familienname folgender Personen:

 Amra Sadikovic (* 1989), Schweizer Tennisspielerin
 Azis Sadikovic (* 1983), österreichischer Dirigent
 Ćazim Sadiković (1935–2020), jugoslawischer bzw. bosnischer Politik- und Rechtswissenschaftler
 Damir Sadiković (* 1995), bosnischer Fußballspieler
 Enis Sadiković (* 1990), bosnischer Fußballspieler